Carlinhos est un diminutif du prénom portugais Carlos. Il peut désigner :
 Carlinhos (1994-), Carlos Vinícius Santos de Jesús, footballeur brésilien ;
 Carlinhos (1994-), Carlos Antonio de Souza Júnior, footballeur brésilien ;
 Carlinhos Bala (1979-), José Carlos da Silva, footballeur brésilien ;
 Carlinhos Paraíba (1983-), Carlos Pereira Berto Júnior, footballeur brésilien ;
 Carlinhos Brown (1962-), Antônio Carlos Santos de Freitas, chanteur, percussionniste, compositeur, producteur et animateur culturel brésilien.